Die Antigua and Barbuda Labour Party (ABLP) ist eine politische Partei in Antigua und Barbuda.

Über viele Jahre hinweg war seit 1971 Lester Bird der Parteivorsitzende der ABLP. Die Partei wurde am 18. Mai 1946 von Lesters Vater VC Bird als Antigua Labour Party (ALP) gegründet. Die Partei verlor die Regierungsmehrheit 2004 gegen die United Progressive Party. Erst im Juni 2014 gelang der ABLP ein erneuter Wahlsieg.

Weblinks 
 Homepage der ABLP
 Miami Herald: Tiny Caribbean island confronts huge insurance fraud

Partei (Antigua und Barbuda)
Sozialdemokratische Partei
Gegründet 1946